Der Pot Black 1991 war ein Snooker-Einladungsturnier im Rahmen der Saison 1991/92. Die erste Ausgabe nach der Wiederbelebung des Turnieres fand erstmals in den Trentham Gardens im englischen Stoke-on-Trent statt. Ausgetragen im August 1991, wurde es später im Fernsehen gezeigt. Sieger wurde zum dritten Mal Steve Davis, der im Finale Stephen Hendry besiegte. Wer das höchste Break gespielt hat, ist unbekannt.

Preisgeld 
Insgesamt wurden 30.000 Pfund Sterling an Preisgeld ausgeschüttet, von denen allein 8.000 £ an den Sieger flossen.

Turnierverlauf 
Wie bereits in den letzten drei Ausgaben vor der Einstellung des Turnieres 1986 spielten die 16 Teilnehmer das Turnier ab dem Achtelfinale im K.-o.-System aus. Neuartig war allerdings eine Beschränkung für die Zeit, die ein Spieler insgesamt am Tisch verbringen durfte. Achtel- und Viertelfinalspiele gingen jeweils über nur einen Frame, während das Halbfinale über zwei Frames ging und das Endspiel im Modus Best of 3 Frames ausgetragen wurden.

Finale 
Steve Davis hatte in den 1980er-Jahren zweimal den Pot Black gewonnen. Sein Gegner Stephen Hendry, der Davis mittlerweile als dominierender Spieler abgelöst hatte, nahm zum ersten Mal am Pot Black teil, erreichte aber direkt das Endspiel. Doch Davis konnte Hendry mit 2:1 besiegen und wurde somit neben John Spencer und Eddie Charlton einer von drei Rekordsiegern.

Einzelnachweise 

1991
Billardturnier in Stoke-on-Trent
Snookerveranstaltung 1991